Mužská čtyřhra Noventi Open 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného v severoněmeckém Halle na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Łukasz Kubot a Marcelo Melo.

Vítězem se stal druhý nasazený, jihoafricko-novozélandský pár Raven Klaasen a Michael Venus, který ve finále zdolal polsko-brazilské turnajové jedničky Łukasze Kubote s Marcelem Melem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali druhou společnou trofej. Klaasen vybojoval devátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Venuse to bylo patnácté takové turnajové vítězství. Klaasen již na Halle Open triumfoval s Ramem v letech 2015 a 2016.

Nasazení párů 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (vítězové)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (semifinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení párů 
  Marcelo Demoliner /  Divij Šaran (kvalifikováni)
  Matthew Ebden /  Denis Kudla (kvalifikační kolo, šťastní poražení)

Kvalifikované páry 
  Marcelo Demoliner /  Divij Šaran

Šťastní poražení 
  Matthew Ebden /  Denis Kudla

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2019
ATP Tour 2019